Paul Thompson (1906–1991) kanadai jégkorongozó
Paul Thompson (1931–2007) brit sinológus
Paul Thompson (1951) zenész, dobos
Paul Thompson (1968) kanadai jégkorongozó
Paul Thompson (?) jamaicai futó